Смышляев Федор Андреевич (05.09. 1913 — 07.09.1942, ст. Сиверская) — гвардии майор, советский лётчик штурмовой авиации, командир полка, участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Ленина.

Биография 
Родился в 1913 году в Горьковской области, Петровского района, село Смышляево. В РККА с 1934 года.

Проходил службу на командных летных должностях. Принимал участие в Великой Отечественной войне с первых дней будучи летчиком 15-го истребительного авиаполка. Первую воздушную победу одержал на И-153, сбив в воздушном бою двухмоторный тяжелый истребитель Messerschmitt Bf.110. После тяжелых боев полк выведен в Рязань на переформирование, а лейтенант Смышляев был направлен в 174-й штурмовой авиационный полк на штурмовики Ил-2. В январе 1942 года командир эскадрильи старший лейтенант Смышляев за проявленный героизм в разгроме немецко-фашистских захватчиков представлен к званию Герой Советского Союза.

В марте 1942 года полк преобразован в 15-й гвардейский штурмовой авиационный полк. В апреле 1942 года командир эскадрильи старший лейтенант Смышляев награждён высшей наградой страны — орденом Ленина. Летом 1942 года Смышляев назначен командиром 15-го гвардейского штурмового авиационного полка.

7 сентября 1942 года майор Ф. А. Смышляев, будучи ведущим полка, повел 2-ю эскадрилью полка на штурмовку аэродрома и железнодорожного моста в районе станции Сиверская. Истребительное прикрытие отсутствовало. Эскадрилья была атакована ещё до подхода к цели, на свой аэродром вернулся только один экипаж. Командир полка майор Ф. А. Смышляев от полученных ран, не приходя в сознание, скончался в немецком госпитале, располагавшемся на территории Дома отдыха «Лесное».

Похоронен в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. В 70-е годы останки были перезахоронены в братскую могилу.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды

Примечания

Литература 
 Гарри Рожанский. Свободная охота. Рассказы воздушного стрелка. — М.: Мосты культуры, Иерусалим: Гешарим, 2005.
 Михаил Тимин. Воздушное сражение за Сталинскую Прибалтику.—Яуза, 2018 — с. 628—673 с. — ISBN 978-5-906716-65-1
 Алексенко В. А., Потапов С. И. Гвардия Невского полка: о боевом пути 15-го гвардейского Невского штурмового авиационного полка. — Калининград: Калининградское кн. изд-во, 1991. — 174 с. — 10 000 экз.
 ВВС России: люди и самолёты.
 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 108, л. 111, 117.
 ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 925, л. 6.
 ЦАМО, ф. 56, оп. 12220, д. 62, л. 164.

Ссылки 
 Почтение памяти летчика
 Картотека награждений
 15-й гвардейский штурмовой авиационный полк

Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Приграничных сражений (1941)
Участники битвы за Ленинград